Nathan Roberts peut désigner :

 Nathan Roberts (1982- ), skieur acrobatique américain
 Nathan Roberts (1986- ), joueur de volley-ball australien